

События 
 Консулы Флавий Евстахий и Флавий Агрикола.
 8 февраля — западноримский император Гонорий провозгласил своего шурина Флавия Констанция августом и своим соправителем.
 12 сентября — император Флавий Констанций умирает.
 Появление готских отрядов в Испании.
 В Северной Британии после смерти эбрукского короля Коэля Старого его владение разделяется между сыновьями: Гарбониан получает Бринейх (правил до 460), а Кенеу — Эбрук (правил до 450).
 Трифин Бородатый стал королем Диведа после смерти своего тестя Клотри и правил до 455.
 После смерти короля салических франков Маркомира его место занял Фарамонд (правил в 421—426/428).
 Женитьба восточноримского императора Феодосия II на Евдокии, дочери философа Леонтия.
 Начало правления шахиншаха Ирана Бахрама V Гура (по другой версии с 420; правил до 438/439).
 По приказу императора Южной Сун У-ди удавлен Сыма Дэвэнь, последний император Восточной Цзинь, низложенный в 420.
 Северолянский правитель Цзюйцюй Мэнсюнь окончательно подчинил себе территорию бывшей Западной Лян и возобновил войну с Западной Цинь.
 Табгачи в Тоба-Вэй обложены налогом.
 25 марта в Северной Италии основана Венеция.

Скончались 
 12 сентября — Констанций III (р. кон. IV в.), император Западной Римской империи, соправитель Гонория с февраля по сентябрь 421.
 Гун-ди (р. 386) — 11-й и последний император Восточной Цзинь в 419—420.
 Иаков Персянин (р. ?) — христианский святой, великомученик.
 Клотри ап Глоитгвин (р. ?) — король Демета (Диведа) в 410—421.
 Коэль Старый (ок. 350) — полулегендарный король Эбрука (383—420).
 Ли Сюнь (кон. IV в.) — 3-й и последний гун Западной Лян.
 Маркомир (р. ?) — полулегендарный король салических франков, предок Меровея.
 Флавий Юлий Агрикола (ок. 365) — западноримский государственный деятель, родственник императора Авита.

См. также

Примечания